Die 24. Squash-Weltmeisterschaft ( PSA World Championship) der Herren fand vom 6. bis 14. Dezember 2002 in Antwerpen, Belgien statt. Sie war das höchstdotierte Turnier der PSA World Tour 2002/03.

Titelverteidiger war Peter Nicol, der in diesem Jahr das Halbfinale erreichte. Weltmeister wurde David Palmer, der im Endspiel John White 13:15, 12:15, 15:6, 15:14 und 15:11 besiegte. Es war Palmers erster Weltmeistertitel. 

Das Teilnehmerfeld der Herren bestand aus 64 Spielern, davon acht Plätze für Qualifikanten. Eine Wildcard wurde nicht vergeben. Das Gesamtpreisgeld betrug 155.000 US-Dollar.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

PSA World Tour 2002/03
2002
Squashturnier in Antwerpen